C101, C-101 ou C.101 peut faire référence à :

Astronomie 
 La galaxie NGC 6744 dans la constellation du Paon, notée C101 au Catalogue de Caldwell.

Domaine militaire 
 C-101, un missile anti-navire chinois ;
 CASA C-101 Aviojet, un avion d’entraînement espagnol ;
 Caudron C.101, un avion de reconnaissance français ;
 Classe C 101, une classe de sous-marin français.

Transports 
Automobile
 Jeepster Commando (C 101), une automobile du constructeur américain Jeep.

Aviation civile
 Centrair Pégase C101, un planeur français.